De 37e editie van de wereldkampioenschappen kunstschaatsen junioren werden van 27 februari tot en met 4 maart 2012 gehouden in de Minsk Arena te Minsk. Het was voor het eerst dat de kampioenschappen in Wit-Rusland plaatsvonden. Wereldtitels en medailles waren er te verdienen in de categorieën jongens individueel, meisjes individueel, paarrijden en ijsdansen.

 * De kwalificatie maakte geen deel uit van de officiële wedstrijden.

Deelname 
Elk lid van de ISU kon één startplaats invullen per categorie. Extra startplaatsen (met een maximum van drie per categorie) zijn verdiend op basis van de eindklasseringen op het WK junioren van 2011.

De wedstrijd stond open voor deelnemers die op 1 juli 2011 ten minste 13 jaar en niet ouder dan 18 jaar waren. Voor de mannelijke helft bij de paren en ijsdansers gold de maximale leeftijd van 21 jaar.

Uit België namen Anais Claes en Eline Anthonissen bij de meisjes deel. Uit Nederland namen Florian Gostelie bij de jongens, Kim Bell bij de meisjes deel en de tweeling Rachel Epstein / Dmitry Epstein bij de paren deel.

 Deelnemende landen
Tweeënvijftig landen vulden 151 startplaatsen in de vier onderdelen in.
 (Tussen haakjes het totaal aantal startplaatsen, respectievelijk jongens, meisjes, paren, ijsdansen.)

 Bij de paren vulden Japan en Tsjechië geen van de twee toegestane plaatsen in.
 Bij het ijsdansen vulde Spanje een van de twee toegestane plaatsen in, Slowakije vulde geen van de twee toegestane plaatsen in.

Medailleverdeling

Uitslagen 

Junioren 2012
Kunstrijden in 2012
Kunstrijden in Wit-Rusland
Sportevenement in Minsk
Kunstschaatsen